Gróin is een fictief persoon uit de werken van J.R.R. Tolkien.

Hij is een dwerg en werd geboren in het jaar 2671 van de derde Era. Zijn vader was Farin. Gróin kreeg twee zonen Óin en Glóin. Óin werd geboren in 2724 en Glóin in 2783. Beide zoons deden mee aan de queeste van Erebor en Gróins kleinzoon Gimli was lid van het Reisgenootschap van de Ring.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Groin